est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide cyanique HOCN (H–O–C≡N), numéro CAS 
 acide isocyanique HNCO (H-N=C=O), numéro CAS 
 acide isofulminique HONC (H-O-N=C:), numéro CAS 
 acide fulminique HCNO (H-C≡N-O  H-C=N-O), numéro CAS 
 oxazirine cyclo(-CH=N-O-), numéro CAS